Георгий Михайлов:
 Михайлов, Георгий Антонович (1909—1968) — советский государственный деятель, инженер, председатель Николаевского горисполкома.
 Михайлов, Георгий Костов (в монашестве Геласий; 1933—2004) — епископ Болгарской православной церкви с титулом «бывший митрополит Нью-Йоркский».

 Михайлов, Георгий Николаевич (1944—2014) — советский и российский коллекционер современного искусства.